Mužská čtyřhra Swiss Indoors 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do deblové soutěže basilejského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu St. Jakobshalle nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ivan Dodig a Marcel Granollers, jehož členové nestartovali společně. Dodig měl nastoupit s Japoncem Benem McLachlanem, ale dvojice odstoupila pro zádové zranění Chorvata. Spoluhráčem Granollerse se stal Rohan Bopanna, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Inglota se Škugorem.

Vítězem se stal nenasazený britsko-chorvatský pár Dominic Inglot a Franko Škugor, který ve finále zdolal bratrskou dvojici Němců Alexandra a Mischu Zverevovi po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali třetí společnou trofej. Inglot vybojoval jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Škugora to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Ben McLachlan (odstoupili)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
ATP World Tour 2018